Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Horacio de la Peña e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Gábor Köves e László Markovits 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Horacio de la Peña /  Emilio Sánchez (Campioni)
 Vojtěch Flégl /  Andrew Florent (quarti di finale)

 João Cunha e Silva /  Jaime Oncins (primo turno)
 Ģirts Dzelde /  Mathias Huning (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 1994